VE (empresa) — empresa portuguesa de carros elétricos
.ve — código de internet da Venezuela

Desambiguações de siglas